

Плезант-Гіллс — місто, штат Пенсільванія
 Плезант-Гіллс — переписна місцевість, штат Меріленд
 Плезант-Гіллс — переписна місцевість, штат Огайо